Юрий Суренович Сааков () — советский кинорежиссёр, сценарист, кинодокументалист армянского происхождения, автор публикаций об истории отечественного кино.

Биография 
Родился 25 февраля 1937 года в Ялте, там же провёл детство, воспитывался мамой Таисией Александровной и бабушкой. В 1955 году поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова на режиссёрский факультет (мастерская М. Ромма). В Москве встретился с отцом Суреном Амбарцумовичем, врачом Первой градской больницы. 

По окончании ВГИКа в 1959 году сдружился со своим учителем — режиссёром Григорием Васильевичем Александровым, о жене которого — Любови Орловой впоследствии написал книги воспоминаний. Также был другом певцов Ивана Козловского и Людмилы Зыкиной.
 
С 1960 года стал режиссёром творческого объединения «Экран». В 1960—1970-х годах писал сценарии к развлекательным программам Голубого огонька.

В перестройку был вынужден покинуть телекомпанию «Останкино». С уходом на пенсию занялся написанием книг, строительством дачи и воспитанием внука.

Скончался 13 марта 2004 года в Москве.

Семья 
 Отец — Сурен Амбарцумович Сааков
 Мать — Таисия Александровна Бакшеева
 Жена — Татьяна Никифоровна Засухина
 Дочь — Милена Юрьевна Саакова

Фильмография

Режиссёр 

  — Соберите Венеру (фильм-спектакль)
  — В первый час
  — Сказки русского леса
  — Самая высокая… (фильм-спектакль)
  — Новогоднее похищение
  — Эти разные, разные, разные лица… (совм. с И. Ильинским)
  — Два рассказа (фильм-спектакль)
  — Эта весёлая планета (совм. с Ю. Цветковым)
  — Ильинский о Зощенко (фильм-спектакль)
  — Имя твоё (фильм-спектакль)
  — Ансамбль неудачников (короткометражный)
  — По страницам «Голубой книги» (фильм-спектакль)
  — Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика (фильм-спектакль)
  — Сказки Пушкина (фильм-спектакль)
  — Сказки Пушкина
  — Акробатка Тамара Лязгина (документальный)
  — Ещё одна улыбка (короткометражный)
  — Валерий Золотухин. В свободное от работы время (короткометражный)
  — Воспоминание о «Коровьем марше»

Сценарист 
  — В первый час
  — Сказки русского леса
  — Самая высокая… (фильм-спектакль)
  — Эти разные, разные, разные лица…
  — Эта весёлая планета
  — Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика (фильм-спектакль)
  — Акробатка Тамара Лязгина (документальный)
  — Ещё одна улыбка (короткометражный)
  — Воспоминание о «Коровьем марше»

Библиография 
 Любовь Орлова: Суперзвезда на фоне эпохи. — М.: Алгоритм, 2007. — 319 с. — (Юбилеи). — ISBN 978-5-9265-0345-3
 Любовь Орлова. 100 былей и небылиц. — М.: Алгоритм, 2002. — ISBN 5-9265-0053-2
 Неизвестная Орлова: 100 анекдотов про звезду, её мужа и С. Эйзенштейна. — М.: Алгоритм. ЭКСМО, 2011. — 286 с. — (Гении и злодеи). — ISBN	 978-5-699-53554-5
 Как одна из чудесных струй света… // Муз. жизнь. — 2004. — № 6. — С. 34—37: ил. — ISSN 0131-2383
 А всё из-за Хрущева и Э. Рузвельт!: История одного несостоявшегося издания // Муз. жизнь. — 2003. — № 11. — С. 38—40: ил. — ISSN 0131-2383

Ссылки 
 Сааков Юрий Суренович // kino-cccp.net

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:ТО «Экран»